Гран-прі Великої Британії 2013 (офіційно: LXIV Formula 1 Santander British Grand Prix) - перегони, восьмий етап чемпіонату світу «Формули-1» сезону 2013 року, що проходив з 28 по 30 червня на трасі «Сільверстоун», Велика Британія.

Перегони

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Чемпіонський залік пілотів

Чемпіонський залік конструкторів

Примітки

Посилання
 Офіційні результати

Гран-прі Великої Британії
Звіти про Гран-прі сезону 2013 Формули-1
Червень 2013
2013 в англійському спорті